Priaulx ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Priaulx (* 1973), britischer Automobilrennfahrer
 Sebastian Priaulx (* 2001), britischer Autorennfahrer